Bosio är ett efternamn, som burits av bland andra:

 François Joseph Bosio
 Harald Bosio

Efternamn